Illapel kan syfta på följande platser:

Chile 

 Illapel (ort), Región de Coquimbo, Provincia de Choapa, 
 Illapel (kommun), Región de Coquimbo, Provincia de Choapa, 

Robotskapade Chileförgreningar